Дзюнсіро Кобаясі  — японський стрибун з трампліна. Його молодші брати, Юка Кобаясі, Рьою Кобаясі й Тацунао Кобаясі, теж стрибуни з трампліна.

Спортивна кар'єра 
Учасник Чемпіонату світу 2015 у Фалуні, де посів 13-те місце на великому трампліні та 25-те — на нормальному.

Тричі перемагав на змаганнях Гран-прі в Алматах та Хакубі. Посів 3-тє місце в загальному заліку Гран-прі 2017.

19 листопада 2017 року здобув свою першу перемогу на Кубку світу у Віслі й став тринадцятим японським стрибуном з трампліна, що мають принаймні одну перемогу на етапі Кубка світу.

Результати на основних змаганнях 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Олімпійські ігри

Чемпіонати світу

Чемпіонати світу з польотів на лижах

Результати в Кубку світу

Підсумкові місця в Кубку світу за роками

Особисті перемоги

Окремі змагання (162)

Примітки 

Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2018